Double je est une émission de télévision animée par Bernard Pivot.
 Double je est une chanson de Christophe Willem.
 Double je est une série d'albums de bande dessinée de Béhé et Toff.
 Double je est une série policière de France 2 diffusée à partir de mai 2019.